Andreu Solà i Molist (Taradell, 1895 - Mèxic, 1927) sacerdot claretià, venerat com a beat per l'Església catòlica.
 Andreu Solà i Vidal (Ripollet, 1863 - 1902) un pintor català.